Nocturna ist:
 (1298) Nocturna, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Nocturna, deutscher Titel Dracula auf Abwegen, US-amerikanischer Spielfilm von Harry Hurwitz aus dem Jahr 1979
 Nocturna (2007), spanischer Animationsfilm von Adrià García und Víctor Maldonado aus dem Jahr 2007

Siehe auch:
 Nocturnal
 Nocturne
 Nocturnes